Her Sacrifice – cortometraggio muto del 1911 diretto da David W. Griffith
Her Sacrifice – cortometraggio muto del 1912 diretto da Bert Haldane
Her Sacrifice – cortometraggio muto del 1914 diretto da Colin Campbell